Knightsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Knightsville (Indiana)
 Knightsville (Pennsylvania)
 Knightsville (Rhode Island)
 Knightsville (South Carolina)
 Knightsville (Utah), Geisterstadt

in Jamaika:
 Knightsville (Jamaika)